Sven Pettersson i olika stavningsvarianter kan avse någon av följande personer:
Sven Petterson (xylograf)
Sven Peterson (1879–1947), skådespelare
Sven Pettersson (fotograf) (1887–1956)
Sven Petersson (ingenjör) (1899–1976)
Sven Peterson (målare) född 1919
Sven Plex Petersson (1926–2011), sportjournalist
Sven Pettersson (backhoppare) (1927–2017)